Marcus Junius Rufinus Sabinianus, consul in 155, proconsul in Asia (172-173)
 Gaius Vettius Sabinianus Julius Hospes, Romeins veldheer, consul ca. 175
 Gaius Vettius Gratus Sabinianus, consul in 221
 Sabinianus (usurpator), tegenkeizer van het Romeinse Rijk in Africa (240)
 Gaius Vettius Gratus Atticus Sabinianus, consul in 242
 Sabinianus van Troyes, martelaar (+275)
 Sabinianus Magnus, Oost-Romeins veldheer (ca. 479)
 Flavus Sabinianus, zoon van voorgaande, consul in 505 en veldheer
 paus Sabinianus, paus (604-606)